Ориваль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Ориваль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена